Die Primeira Divisão 1995/96 war die 62. Saison der höchsten portugiesischen Spielklasse im Fußball der Männer. Sie begann am 20. August 1995 und endete am 12. Mai 1996.

Titelverteidiger FC Porto wurde zum 15. Mal portugiesischer Meister.

Teilnehmer 

Die 18 Mannschaften spielten an insgesamt 34 Spieltagen aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander.

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Weblinks 
 Portugal 1995-96 auf rsssf.com
 Statistik auf fussballzz.de

Einzelnachweise 

Primeira-Liga-Saison
Fußballsaison 1995/96